Бонцешти има више значења:

 Бонцешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Бонцешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији